Jaraczewo (gemeente)
 Jaraczewo (powiat Jarociński)
 Jaraczewo (powiat Pilski)